FGM steht für:
 Female genital mutilation, siehe weibliche Genitalverstümmelung
 Field Guided Missile, siehe FGM-77 Dragon, FGM-148 Javelin und FGM-172 SRAW
 Free Gaza Movement, internationale Gemeinschaft von Hilfsorganisationen und politischen Aktivisten
 Bahnhof Frankfurt-Griesheim (DS100-Code)

Abkürzung